Hrvatska:
 Podgora, naselje i općina južno od Makarske, (Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska)
 Podgora (Dubrovačko primorje), naselje u općini Dubrovačko primorje
 Podgora (Kumrovec), naselje u općini Kumrovec
 Podgora Krapinska, gradsko naselje Krapine
 Podgora Turkovska, gradsko naselje Delnica
 Donja Podgora,  naselje u sastavu Grada Donje Stubice
 Gornja Podgora,  naselje u sastavu Grada Donje Stubice
 Podgora (Hrvatsko primorje), predio južnih obronaka Velebita, oko Starigrada-Paklenice 

BiH:
 Podgora (Breza, BiH), naselje u općini Breza
 Podgora (Fojnica, BiH), naselje u općini Fojnica
 Podgora (Lopare, BiH), naselje u općini Lopare
 Podgora (Milići, BiH), naselje u općini Milići

Crna Gora:
 Podgora (Žabljak, Crna Gora), naselje u općini Žabljak

Slovenija:
 Dolenja Podgora, naselje u općini Črnomelju 
 Gorenja Podgora, naselje u općini Črnomelju 
 Podgora (Gorenja vas – Poljane, Slovenija), naselje u općini Gorenjoj vasi - Poljane 
 Podgora pri Ložu, naselje u općini Loškoj dolini 
 Podgora (Ravne na Koroškem, Slovenija), naselje u općini Ravne na Koroškem
 Podgora (Straža, Slovenija), naselje u općini Straži
 Podgora (Šmartno ob Paki, Slovenija), naselje u općini Šmartnom ob Paki.

sh:Podgora (Milići)